Ugny (Meurthe i Mosel·la), municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est, França)
 Ugny-le-Gay, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 Ugny-l'Équipée, municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Ugny-sur-Meuse, municipi al departament del Mosa (Gran Est, França)